Soracá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Soracá (ort), Boyacá, 
 Soracá (kommun), Boyacá,